Paul Benckendorff ist der Name folgender Personen:

* Paul Friedrich von Benckendorff (1784–1841), deutsch-baltischer Politiker
 Paul Konstantinowitsch Benckendorff (1853–1921), russischer Staatsmann